Sezon 1990/91 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 Le Havre AC
 Nîmes Olympique
 RC Lens

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

1990 w piłce nożnej
1991 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
1990 we Francji
1991 we Francji